Karlappan é um clube de futebol do Afeganistão. Seu último registro na primeira divisão nacional foi em 1995.

Clubes de futebol do Afeganistão